Notoplax purpurata är en blötdjursart som först beskrevs av Hull 1923.  Notoplax purpurata ingår i släktet Notoplax och familjen Acanthochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
purpurata